Herz-Jesu-Kirche ist eine Bezeichnung zahlreicher, vor allem römisch-katholischer Kirchen, die dem Patrozinium des Heiligsten Herzens Jesu als Ursprung der Sakramente der Kirche geweiht sind.

 Der Name in anderen Sprachen ,  , , , 
  … Titelkirchen, Kathedralkirchen (Bischofskirchen), Basiliken, Sanktuarien und ähnliche, sowie zentrale Wallfahrtskirchen

Albanien 
 Herz-Jesu-Kirche, Tirana, 1938–1939 erbaut, zwischen 1967 und 1990 geschlossen und zwischenzeitlich als Kino genutzt

Algerien 
  Kathedrale Sacré-Cœur, Algier, Entwurf ab 1955, 1964 fertiggestellt, Sitz des Erzbischofs von Algier
  Kathedrale des Heiligen Herzens, Oran, ab 1903 erbaut, seit 1984 als Bibliothek genutzt

Argentinien 
  Herz-Jesu-Basilika, La Plata, 1898–1902 erbaut

Belgien 
  Herz-Jesu-Basilika (Antwerpen), Antwerpen-Berchem
  Nationalbasilika des Heiligen Herzens, im Brüsseler Stadtbezirk Koekelberg, eine der größten Kirchen der Welt
 Église du Sacré-Cœur et Notre-Dame-de-Lourdes, Lüttich

Bosnien und Herzegowina 
  Kathedrale Herz Jesu in Sarajevo (Erzbistum Vrhbosna)

Brasilien 
  Catedral Prelatícia Sagrado Coração de Jesus, Kathedrale der Territorialprälatur Xingu, in Altamira, Pará
  Catedral Sagrado Coração de Jesus, Kathedrale des Bistums Colatina, in Colatina, Espírito Santo
  Basilica Sagrado Coração de Jesus, in Diamantina, Minas Gerais
 Sagrado Coração de Jesus, Parintins, Amazonas
  Catedral Metropolitana Sagrado Coração de Jesus, Kathedrale des Erzbistums Porto Velho, in Porto Velho, Rondônia
 Santuário Sagrado Coração do Jesus, São Leopoldo, Rio Grande do Sul
 Matriz do Sagrado Coração de Jesus, Valença, Bahia

China 
  , Kathedrale des Erzbistums Canton, in Guangzhou
  , Kathedrale des Erzbistums Jinan in Jinan

Deutschland

Baden-Württemberg 

 Herz-Jesu-Kirche (Bad Rappenau)
 Herz-Jesu-Kirche (Ebersbach an der Fils)
 Herz-Jesu-Kirche (Auenwald-Ebersberg)
 Herz-Jesu-Kirche (Ehingen)
 Herz-Jesu-Kirche (Ettlingen)
 Herz-Jesu-Kirche (Freiburg im Breisgau)
 Herz-Jesu-Kirche (Großenhub)
 Herz-Jesu-Kirche (Karlsruhe)
 Herz-Jesu-Kirche (Kork)
 Herz-Jesu-Kirche (Lengenrieden)
 Herz-Jesu-Kirche (Mannheim)
 Herz-Jesu-Kirche (Merchingen)
 Herz-Jesu-Kirche (Müllheim (Baden))
 Herz-Jesu-Kirche (Obertsrot)
 Herz-Jesu-Kirche (Pforzheim)
 Herz-Jesu-Kirche (Rastatt)
 Herz-Jesu-Kirche (Rommelshausen)
 Herz-Jesu-Kirche (Stegen)
 Herz-Jesu-Kirche Stuttgart-Gaisburg
 Herz-Jesu-Kapelle (Tauberbischofsheim), im Hotel St. Michael
 Herz-Jesu-Kirche (Tunau)
 Herz-Jesu-Kirche (Weinheim-Oberflockenbach)
 Herz-Jesu-Kirche (Würmersheim)
 Herz-Jesu-Kirche (Singen)

Bayern 
 Herz-Jesu-Kirche (Aschaffenburg)
 Herz-Jesu-Kirche (Augsburg), Pfersee
 Herz-Jesu-Stadtpfarrkirche (Bad Kissingen)
 Herz Jesu (Baumgarten), Marktgemeinde Nandlstadt
 Herz Jesu (Bechhofen)
 Herz Jesu (Bischofswiesen)
 Herz-Jesu-Kirche (Erlangen)
 Herz-Jesu-Kirche (Feucht), bei Nürnberg
 Herz-Jesu-Kapelle (Höflas)
 Herz Jesu (Höhenrain)
 Herz-Jesu-Kirche (Immenreuth)
 Herz-Jesu-Kirche (Ingolstadt)
 Herz-Jesu-Kirche (Marktredwitz)
 Herz-Jesu-Kirche (München), Neuhausen
 Herz-Jesu-Kirche (Neugablonz)
 Herz-Jesu-Kirche (Nürnberg)
 Herz-Jesu-Kirche (Pechbrunn)
 Herz-Jesu-Kirche (Pegnitz)
 Herz-Jesu-Kirche (Pressig)
 Herz-Jesu-Kirche (Regensburg)
 Pfarrkirche Herz-Jesu (Schwandorf)
 Herz-Jesu-Kirche (Klosterkirche in Schwandorf-Ettmannsdorf)
 Herz-Jesu-Kirche (Schwürbitz), bei Lichtenfels
 Herz-Jesu-Kirche (Selb)
 Herz-Jesu-Kirche (Sulzbach-Rosenberg)
 Pfarrkirche Herz-Jesu (Teublitz)
 Herz-Jesu-Kirche (Wallerdorf (Künzing))
 Herz-Jesu-Kirche (Weiden in der Oberpfalz)

Berlin 
 Herz-Jesu-Kirche, Biesdorf
 Herz-Jesu-Kirche, Alt-Lietzow
 Herz-Jesu-Kirche, Prenzlauer Berg
 Herz-Jesu-Kirche, Tegel
 Herz-Jesu-Kirche, Tempelhof
 Herz-Jesu-Kirche, Zehlendorf

Brandenburg 
 Herz-Jesu-Kirche (Bad Liebenwerda)
 Herz-Jesu-Kirche (Bernau)
 Pfarrei Heiligstes Herz Jesu (Eisenhüttenstadt)
 Herz-Jesu-Kirche (Forst (Lausitz))
 Herz-Jesu-Kirche (Klettwitz)
 Herz-Jesu-Kirche (Oranienburg)

Bremen 
 Herz-Jesu-Filialkirche (Neustadt) innerhalb der Pfarrei Bremen, St. Franziskus
 Herz-Jesu-Kirche in Bremerhaven-Geestemünde
 Herz-Jesu-Kirche (Bremerhaven-Lehe)

Hamburg 
 Herz-Jesu-Kirche Hamburg-Hamm

Hessen 
 Herz-Jesu-Kirche (Bad Homburg)
 Herz-Jesu-Kirche (Brachttal)
 Herz-Jesu-Kirche (Dillenburg)
 Herz-Jesu-Kirche (Frankfurt-Eckenheim)
 Herz-Jesu-Kirche (Frankfurt-Fechenheim)
 Herz-Jesu-Kirche (Frankfurt-Oberrad)
 Herz-Jesu-Kirche (Kassel)
 Herz-Jesu-Kirche (Kelsterbach)
 Herz-Jesu-Kirche (Mörlenbach-Weiher)
 Herz-Jesu-Kirche (Neckarsteinach)
 Herz-Jesu-Kirche (Oberaula)
 Kirche zum heiligsten Herzen Jesu (Obertshausen)
 Herz Jesu (Schlangenbad)
 Herz-Jesu-Kirche (Wiesbaden-Sonnenberg)
 Herz-Jesu-Kirche (Wiesbaden-Biebrich)

Mecklenburg-Vorpommern 
 Herz-Jesu-Kirche (Garz/Rügen)
 Gresenhorster Kirche zum Heiligsten Herzen Jesu und zum Heiligen Herzen Mariä
 Herz-Jesu-Kapelle (Heiligendamm)
 Herz-Jesu-Kirche (Torgelow)
 Herz-Jesu-Kirche (Wolgast)

Niedersachsen 
 Herz-Jesu (Altharen)
 Herz Jesu (Cuxhaven)
 Herz-Jesu-Kirche (Georgsmarienhütte)
 Herz Jesu (Hagen)
 Herz-Jesu-Kirche Handrup
 Kolumbarium Hl. Herz Jesu (Hannover)
 Herz Jesu (Katlenburg), 2009 profaniert
 Herz-Jesu-Kirche (Klein Berßen)
 Herz-Jesu-Kirche (Kroge-Ehrendorf)
 Herz-Jesu-Kirche (Lehe/Emsland)
 Hl. Herz Jesu (Neuhaus/Oste)
 Herz-Jesu-Kirche (Nikolausdorf)
 Herz-Jesu-Kirche (Osnabrück)
 Hl. Herz Jesu (Sachsenhagen)
 Hl. Herz Jesu (Stadtoldendorf)
 Herz-Jesu-Kirche (Tostedt)
 Herz-Jesu-Kirche (Visselhövede)

Nordrhein-Westfalen 
 Herz-Jesu-Kirche (Aachen)
 Herz-Jesu-Kirche (Albaum)
 Herz-Jesu (Aphoven)
 Herz-Jesu-Kirche (Avenwedde)
 Herz Jesu (Barmen)
 Herz Jesu (Batenhorst)
 Herz-Jesu-Kirche (Bettrath)
 Herz-Jesu-Kirche (Bad Godesberg)
 Herz Jesu (Brackwede) in Bielefeld-Brackwede
 Herz-Jesu-Kirche (Bergisch Gladbach)
 Herz-Jesu-Kirche (Bergkamen-Rünthe)
 Herz-Jesu-Kirche (Bocholt), Filialkirche der Pfarrei Liebfrauen (Bocholt)
 Herz-Jesu-Kirche (Bochum-Hamme)
 Herz-Jesu-Kirche (Bochum-Werne)
 Herz-Jesu-Kirche (Bottrop)
 Herz-Jesu-Kirche (Castrop-Rauxel)
 Herz-Jesu-Kirche (Coesfeld-Goxel), Filialkirche der Anna-Katharina-Gemeinde (Coesfeld)
 Herz-Jesu-Kirche (Dortmund-Hörde)
 Herz-Jesu-Kirche (Duisburg-Neumühl)
 Herz-Jesu-Kirche Overbuch (Duisburg-Walsum)
 Herz-Jesu-Kirche (Dülken-Viersen)
 Herz-Jesu-Kirche (Düren-Hoven)
 Herz-Jesu-Kirche (Düsseldorf-Derendorf)
 Herz-Jesu-Kirche (Düsseldorf-Urdenbach)
 Herz-Jesu-Kirche (Effeld)
 Herz Jesu (Elberfeld)
 Herz-Jesu-Kirche (Ennepetal)
 Herz-Jesu-Kirche (Eschweiler-Ost)
 Herz-Jesu-Kirche (Essen-Altenessen-Süd)
 Herz-Jesu-Kirche (Essen-Burgaltendorf)
 Herz-Jesu-Kirche (Essen-Frintrop)
 Herz-Jesu-Kirche (Essen-Steele)
 Herz-Jesu-Kirche (Euskirchen)
 Krankenhauskapelle Herz Jesu (Geilenkirchen)
 Herz-Jesu-Kirche (Gladbeck-Zweckel)
 Herz-Jesu-Kirche (Halle)
 Herz-Jesu-Kirche (Hamm-Bockum)
 Herz-Jesu-Kirche (Hamm-Heessen)
 Herz-Jesu-Kirche (Heeren-Werve)
 Herz-Jesu-Kirche (Herzogenrath)
 Herz-Jesu-Kirche (Herne-Süd)
 Herz-Jesu-Kirche (Kamen-Heeren-Werve)
 Herz-Jesu-Kirche (Kleve)
 Herz-Jesu-Kirche (Köln-Mülheim)
 Herz-Jesu-Kirche (Köln)
 Herz-Jesu-Kirche (Korschenbroich)
 Herz-Jesu-Kirche (Krefeld-Bockum)
 Herz-Jesu-Kirche (Krefeld-Königshof)
 Herz Jesu (Wiesdorf) in Leverkusen
 Herz-Jesu-Kirche (Korschenbroich-Herrenshoff)
 Herz-Jesu-Kirche (Kuckum)
 Herz-Jesu-Kirche (Lippling)
 Herz-Jesu-Kirche (Rheydt) in Mönchengladbach
 Herz-Jesu-Kirche (Mülheim an der Ruhr)
 Herz-Jesu-Kirche (Münster)
 Herz Jesu (Oberhausen)
 Herz Jesu (Oberhausen-Sterkrade)
 Herz-Jesu-Kirche (Ostbevern)
 Herz-Jesu-Kirche (Paderborn)
 Herz-Jesu-Kirche (Pesch) (profaniert)
 Herz-Jesu-Kapelle (Pütt)
 Herz-Jesu-Kirche (Ratingen)
 Herz-Jesu-Kirche (Stolberg-Münsterbusch)
 Herz-Jesu-Kirche (Rietberg-Druffel)
 Herz-Jesu-Kirche in Troisdorf-Friedrich-Wilhelms-Hütte
 Herz-Jesu-Kirche (Unna-Königsborn)

 Herz-Jesu-Kirche (Wesel-Feldmark)
 Herz-Jesu-Kirche (Witten-Bommern)

Rheinland-Pfalz 
 Herz-Jesu-Kirche (Diez)
 Herz-Jesu-Kirche (Koblenz)
 Herz-Jesu-Kirche (Ludwigshafen)
 Herz-Jesu-Kirche (Mainz)
 Herz-Jesu-Kirche (Mayen)
 Herz-Jesu-Kirche (Niederbettingen)
 Herz-Jesu-Kirche (Rückweiler)
 Herz-Jesu-Kirche (Schifferstadt)
 Herz-Jesu-Kirche (Trier)
 Herz-Jesu-Kirche (Weinsheim)
 Herz-Jesu-Kirche (Winnweiler)

Saarland 
 Herz-Jesu-Kirche (Altenwald), Gemeinde Sulzbach/Saar
 Herz-Jesu-Kirche (Besseringen), Stadt Merzig
 Herz-Jesu-Kirche (Bilsdorf)
 Herz-Jesu-Kirche (Elversberg)
 Herz-Jesu-Kirche (Gresaubach)
 Herz-Jesu-Kirche (Hassel)
 Herz-Jesu-Kirche (Hostenbach)
 Herz-Jesu-Kirche (Köllerbach)
 Herz-Jesu-Kirche (Kostenbach)
 Herz-Jesu-Kirche (Landsweiler-Reden)
 Herz-Jesu-Kirche (Marpingen-Berschweiler)
 Herz-Jesu-Kirche (Münchwies)
 Herz-Jesu-Kirche (Nunkirchen)
 Herz-Jesu-Kirche (Oberwürzbach)
 Herz-Jesu-Kirche (Saarbrücken)
 Herz-Jesu-Kirche (Wustweiler)

Sachsen 
 Katholische Kapelle Oberbärenburg (Altenberg)
 Herz-Jesu-Kirche (Dresden)
 Herz Jesu (Plauen)
 Herz-Jesu-Kirche (Storcha)
 Herz-Jesu-Kirche (Wurzen)

Sachsen-Anhalt 
 Herz Jesu (Atzendorf) (profaniert)
 Herz-Jesu-Kirche (Bitterfeld)
 Herz-Jesu-Kapelle (Eilenstedt)
 Herz Jesu (Eilsleben)
 Herz-Jesu-Kirche (Gerbstedt)
 Herz Jesu (Gommern)
 Herz Jesu (Stadt Großalsleben)
 Geiseltalsee-Kirche (ehemalige Herz-Jesu-Kirche)
 Herz Jesu (Hecklingen)
 Herz Jesu (Oebisfelde)
 Herz-Jesu-Kirche (Osternienburg)
 Herz-Jesu-Kirche (Sangerhausen)
 Kulturkirche (Schwaneberg) (ehemalige Herz-Jesu-Kirche)
 Herz-Jesu-Kirche (Thale)
 Herz Jesu (Völpke)

Schleswig-Holstein 
 Herz-Jesu-Kirche (Reinbek)
 Propsteikirche Herz Jesu

Thüringen 
 Herz-Jesu-Kirche (Greiz)
 Herz-Jesu-Kirche (Weimar)
 Herz Jesu (Schierschwende)
 Zum Heiligsten Herzen Jesu (Heilbad Heiligenstadt) im Marcel-Callo-Haus, ehemals Konvikt

Ecuador 
  Basílica del Voto Nacional, Quito

Fidschi 
  Sacred Heart Cathedral (Levuka)
  Sacred Heart Cathedral (Suva)

Frankreich 
 Sacré-Cœur (Audincourt), Département Doubs
 Sacré-Cœur (Fréjus), Département Var
 Sacré-Cœur (Grau d’Agde), Département Hérault
  Notre-Dame du Sacré-Cœur, Issoudun, Département Indre
  Herz-Jesu-Basilika (Lutterbach), Elsass
 Sacré-Cœur (Lyon)
  Basilika Sacré-Cœur (Marseille)
  Basilika Sacré-Cœur (Nancy)
 Sacré-Cœur de Paray-le-Monial, ein 973 gegründetes Kloster mit Kirche
  Sacré-Cœur (Rouen)
  Basilique du Sacré-Cœur, Basilica minor, auf dem Hügel von Montmartre in Paris, katholische Wallfahrtskirche

 Église du Sacré-Cœur de Balata, eine Kirche im Überseedépartement Martinique in der Nähe von Fort-de-France

Indien 
  Basilica of the Sacred Heart (Puducherry)

Irak 
  Herz-Jesu-Kathedrale (Basra)
  Kathedrale Herz Jesu (Kirkuk)

Italien 
 Herz-Jesu-Kirche, Bozen, Südtirol
 Herz-Jesu-Kirche, Branzoll, Südtirol
  Basilica del Sacro Cuore di Gesù, Bussana Nova, Sanremo, Ligurien
  Basilica del Sacro Cuore di Gesù, Casale Monferrato, Piemont
  Basilica del Sacro Cuore di Gesù e di Sant’Antonio, Casamicciola Terme, Kampanien
 Herz-Jesu-Kirche, Corvara, Südtirol
 Herz-Jesu-Kirche, Franzensfeste, Südtirol
  Basilica del Sacro Cuore di Gesù e di Sant’Antonio, Messina, Sizilien
 Herz-Jesu-Kirche, Rabenstein bei Moos in Passeier, Südtirol
  Basilica del Sacro Cuore di Cristo Re (Tempio di Cristo Re), Rom-Della Vittoria (Q.XV), Latium
  Basilica del Sacro Cuore di Gesù al Castro Pretorio, Rom-Castro Pretorio (R.XVIII), Latium
 Sacro Cuore del Suffragio, Rom
 Sacro Cuore di Gesù agonizzante a Vitinia, Titelkirche in Rom
  Basilica del Sacro Cuore, Roseto, Toskana
  Basilica del Sacro Cuore, Sassari, Sardinien
 Herz-Jesu-Kirche, Tanas, Südtirol
 Herz-Jesu-Kirche, Teis, Südtirol
 Herz-Jesu-Kirche, Terlan-Siebeneich, Südtirol
 Sacro Cuore (Tirano)
 Herz-Jesu-Kirche, Untersirmian-Nals, Südtirol
 Pfarrkirche Herz-Jesu-Kirche, Wengen, Südtirol

Kiribati 
  Sacred Heart Cathedral (Kiribati)

Kolumbien 
  Herz-Jesu-Basilika (Bogotá), Bogotá

Kroatien 
  Herz-Jesu-Basilika, Zagreb

Lettland 
  Herz-Jesu-Kathedrale, Rēzekne, Kathedralkirche des Bistums Rēzekne-Aglona

Litauen 
 Herz-Jesu-Kirche, Kazlų Rūda

Malta 
 Sacro Cuor in Sliema, Erzbistum Malta
 Kirche Heiliges Herz Jesu (Fontana), Bistum Gozo

Mazedonien 
  Heiliges Herz Jesu (Bitola), Konkathedrale des Bistums Skopje
  Heiliges Herz Jesu (Skopje), Kathedrale

Neuseeland 
  Cathedral of the Sacred Heart (Wellington)

Niederlande 
 Kerk van het Allerheiligst Hart van Jezus in Amsterdam (seit 1977 Vondelkerk)

Österreich 
Burgenland
 Neue Pfarrkirche Jois

Kärnten
 Pfarrkirche Klagenfurt-Welzenegg
 Pfarrkirche Seeboden

Niederösterreich
 Pfarrkirche Amstetten-Herz Jesu
 Herz-Jesu-Kirche (Gmünd)
 Klosterkirche Gleiß
 Pfarrkirche Mödling-Herz Jesu
 Herz-Jesu-Kirche (St. Pölten)
 Pfarrkirche Eichgraben
 Stadtpfarrkirche Ternitz
 Pfarrkirche Weissenbach an der Triesting
 Ortskapelle Gneixendorf

Oberösterreich
 Pfarrkirche Bruckmühl
 Herz-Jesu-Kirche (Linz)
 Herz-Jesu-Kirche (Wels)

Salzburg
  Radstadt
 Herz-Jesu-Asylkirche Salzburg-Riedenburg

Steiermark
 Herz-Jesu-Kirche (Graz)
 Pfarrkirche Grundlsee
 Pfarrkirche Selzthal
 Pfarrkirche Zeltweg

Tirol
  Herz-Jesu-Basilika (Hall in Tirol)
 Herz-Jesu-Kirche (Huben)
 Herz-Jesu-Kirche (Innsbruck)
 Herz-Jesu-Kirche (Lienz)
 Neue Pfarrkirche Stans

Vorarlberg
 Pfarrkirche Bregenz-Herz Jesu
 Pfarrkirche Weiler (Vorarlberg)

Wien
 Pfarrkirche Kaisermühlen
 Stadlauer Pfarrkirche
 Herz-Jesu-Kirche (Wien-Floridsdorf)
 Herz-Jesu-Sühnekirche (Wien)
 Herz-Jesu-Kirche (Wien-Landstraße)
 Herz-Jesu-Kirche (Wien-Margareten)

Osttimor 
 Igreja do Sagrado Coração de Jesus de Becora, Suco Becora, Dili
  Catedral do Sagrado Coração de Jesus de Maliana, Maliana (im Bau)
 Igreja do Sagrado Coração de Jesus de Soibada in der Missão do Sagrado Coração de Jesus (Soibada)
 Igeja Sagrada Coração de Jesus de Veniale, Venilale

Palau 
 Sacred Heart Church (Koror)

Polen 
 Herz-Jesu-Kirche (Glisno)
 Herz-Jesu-Kirche (Allenstein) (Olsztyn)
 Herz-Jesu-Kirche (Bydgoszcz) (Bromberg)
  Herz-Jesu-Basilika (Dąbrowa Górnicza)
 Herz-Jesu-Kirche (Ełk) (Lyck)
 Herz-Jesu-Kirche (Gąbin)
 Herz-Jesu-Kirche (Grodzisk Wielkopolski) (Grätz)
 Herz-Jesu-Kirche (Karpacz) (Krummhübel)
  Herz-Jesu-Basilika (Krakau)
 Herz-Jesu-Kirche (Krakau-Kleparz)
 Herz-Jesu-Kirche (Krakau-Nowy Świat)
 Herz-Jesu-Kirche (Łobez) (Labes)
 Herz-Jesu-Kirche (Opole) (Oppeln)
 Herz-Jesu-Kirche (Stegna) (Steegen)
 Herz-Jesu-Kirche (Stettin)
 Herz-Jesu-Kirche (Tuszyn) (Hennersdorf)
  Herz-Jesu-Basilika (Warschau)
 Herz-Jesu-Kirche (Węgierki) (Wilhelmsau)
 Herz-Jesu-Kirche (Wilków Wielki) (Groß Wilkau)
 Herz-Jesu-Kirche (Żary) (Sorau)

Portugal 
  Basílica da Estrela, Lissabon
  Basilika Sagrado Corãcao de Jesus (Palácio Nacional) (Bistum Lissabon), Mafra, Lissabon

Rumänien 
 Kirche Heiliges Herz Jesu (Elisabetin), Timişoara

Schweiz 
 Sacré-Cœur (Basel), französische Pfarrkirche in Basel
 Herz-Jesu Kirche in Derendingen SO
 Herz-Jesu-Kirche (Falera)
 Herz Jesu (Hausen am Albis)
 Herz-Jesu (Herzogenbuchsee)
 Herz-Jesu Kirche in Laufen BL
 Herz-Jesu Kirche in Lenzburg
 Herz-Jesu-Kirche (Lugano)
 Herz-Jesu-Kirche (Saas-Fee)
 Herz-Jesu-Kirche (Samedan)
 Herz Jesu (Turbenthal)
 Herz Jesu (Winterthur-Mattenbach)
 Herz Jesu (Zürich-Oerlikon)
 Herz Jesu (Zürich-Wiedikon)

Serbien 
 Herz-Jesu-Kirche in Niš

Sierra Leone 
  Sacred Heart Cathedral (Freetown)

Slowakei 
 Herz-Jesu-Kirche (Most pri Bratislave)

Spanien 
  Basilika Sagrado Corazón de Jesús del Tibidabo, Barcelona, Katalonien
  Basilika Sagrado Corazón de Jesús (Bistum Oviedo), Gijón, Asturien, Oviedo
  Herz-Jesu-Basilika, Valenzia
  Basilika Gran Promesa, Valladolid

Syrien 
 Herz-Jesu-Kirche (Latakia)

Togo 
  Herz-Jesu-Kathedrale, Lomé

Tschechien 
 Herz-Jesu-Kirche in Bílsko
 Herz-Jesu-Kirche in Český Těšín
 Herz-Jesu-Kirche Hradec Králové
 Herz-Jesu-Kirche (Prag)

Vereinigtes Königreich 
 Sacred Heart Church (Cumbernauld)
+ Church of the Sacred Heart (Glasgow)
 Sacred Heart Church (Grangemouth)

Vereinigte Staaten von Amerika 
  Herz-Jesu-Basilika (Atlanta), Georgia
  Herz-Jesu-Basilika (Charleston), West Virginia
  Herz-Jesu-Basilika (Conewago), Pennsylvania
  Kathedrale Herz Jesu (Davenport), Iowa
  Kathedralbasilika Heilig Herz (Newark), New Jersey
  Herz-Jesu-Basilika (Notre Dame), Indiana
  Herz-Jesu-Basilika (Syracuse), New York State

Siehe auch 
 Jesuskirche, Übersicht über alle Patrozinien Jesu Christi
 Basilica of the Sacred Heart

Einzelnachweise 

 
Liste (Kirchen nach Patrozinium)
Jesus als Namensgeber